Вама () — комуна в Румунії, у повіті Сату-Маре.
 Вама () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Адміністративний центр комуни Вама.
 Вама () — комуна в Румунії, у повіті Сучава.
 Вама () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Вама.
 Вама () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Попешть.